Ла-Эльяна (, ) — город и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Валенсия в составе автономного сообщества Валенсия (автономное сообщество). Муниципалитет находится в составе района (комарки) Кампо-де-Турия. Занимает площадь 8,77 км². Население — 16 738 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 10 км.

История 
Город основан в 1238 году.

Города-побратимы 
  Миранд (Франция, с 1991)

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Web oficial del municipio de La Eliana
 
 Periódico l’Eliana 2000
 
 
 
 
 El tiempo en L’Eliana — El temps a L’Eliana 

Муниципалитеты Валенсии
Города Валенсии